Gaio Giulio Cesare Ottaviano – l'imperatore romano Augusto, prima di assumere il titolo onorifico con cui è meglio conosciuto
 Ottaviano Augusto – incrociatore della Regia Marina della Classe Capitani Romani.
 Ottaviano – comune italiano della città metropolitana di Napoli
 Ottaviano – nome proprio di persona italiano maschile

Ottaviano – stazione della Linea A della Metropolitana di Roma

Altri progetti